Desa Wangunharja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wangunharja (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 108,47), Jawa Barat, 
 Desa Wangunharja (administrativ by i Indonesien, lat -6,30, long 107,13), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar